Jamie Donnelly ist der Name folgender Personen:

 Jamie Donnelly (Schauspielerin) (* 1947), US-amerikanische Schauspielerin 
 bürgerlicher Name von Jamie Draven (* 1979), britischer Schauspieler